Het UEMOA Toernooi 2009 is het derde toernooi van het UEMOA Toernooi. Het toernooi wordt gehouden van 7 november tot en met 15 november 2009 in Cotonou, Benin.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Externe link
www.africatopsports.com

Voetbal in 2009
Voetbal in Benin
UEMOA Toernooi
Sportevenement in Benin